Liesching ist der Familienname von:

 Samuel Gottlieb Liesching (1786–1864), deutscher Verleger, Begründer des Verlags S. G. Liesching in Stuttgart
 Theodor Liesching (1865–1922), deutscher Jurist und Politiker
 Marc Liesching (* 1972), Professor für Medienrecht und Medientheorie an der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HTWK) in Leipzig